Formiga (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Formiga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Formiga (Sao Tomé en Principe), een dorp in Sao Tomé en Principe
Miraildes Maciel Mota, Braziliaans 233-voudig voetbalinternational met de naam Formiga